В парному розряді жіночого тенісного турніру Carlsbad Classic 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Лора Дюпонт і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Джоанн Расселл 6-7, 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Лора Дюпонт /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Франсуаза Дюрр /  Мона Геррант (півфінал)

 Розмарі Казалс /  Джоанн Расселл (фінал)
 Террі Голледей /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open